Козловский, Евгений: Козловский, Евгений Александрович (1929—2022) — российский геолог и государственный деятель.
 Козловский, Евгений Антонович (род. 1946) — российский писатель; драматург, журналист, режиссёр.
 Козловский, Евгений Валерьевич (1988—2022) — российский военнослужащий, командир роты 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота, капитан, Герой России.